Романовський Валерій Станіславович (1976—2023) — український історик, пам'яткознавець, учасник російсько-української війни.
 Романовський Василь (? — ?) — український майстер розпису на порцеляні кінця XIX — початку XX століття.
 Романовський Василь Іванович (? — ?) — полковник Армії УНР.
 Романовський Віктор Олександрович (1890—1971) — радянський/український історик, археограф та архівіст.
 Романовський В'ячеслав Євгенович (1947) — український поет.
 Романовський Генріх Олександрович (1882 — †?) — підполковник Армії УНР.
 Романовський Дмитро Леонідович (1861—1921) — російський терапевт, мікробіолог, інфекціоніст, доктор медицини.
 Романовський Микола Олександрович (1860—1928) — генерал-лейтенант РІА, генерал-значковий армії Української Держави.
 Романовський Олександр:
 Романовський Олександр Володимирович — український політик. Народний депутат України 8-го скликання.
 Романовський Олександр Демидович (1916—1943) — лейтенант Червоної армії, учасник Другої світової війни.
 Романовський Олександр Костянтинович (нар. 1987) — російський хокеїст.
 Романовський Олександр Олександрович (нар. 1984) — український піаніст.
 Романовський Олександр Олексійович (нар. 1951) — український учений у галузі менеджменту освіти.
 Романовський Олексій Корнійович (1918) — радянський/український діяч, Міністр культури УРСР (1973—1977).
 Романовський Юрій Сергійович (1924—1984) — український кінооператор.

Романовський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Романовський — селище, Темниковський район, Мордовія
 Романовський — селище, Топкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Романовська

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Польські прізвища